

Manga 
 Ghourd, un membre du Commando Ginyû.

Érosion éolienne 
 Un ghourd, un terme désignant une dune.